Az AAM tanácsadási és informatikai szolgáltatásokra szakosodott cégcsoport, mely 11 országban van jelen tanácsadási szolgáltatásaival. Fő tevékenységi területei a folyamatmenedzsment, a projektmenedzsment és más üzleti jellegű tanácsadói munkák.

Története

Az AAM Consulting első, menedzsment és informatikai tanácsadással foglalkozó tagját 1994-ben jegyezte be AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Kft. néven. 1996-ban stratégiai partnerséget kötött a Gartner informatikai piackutató és elemző céggel, mely az AAM-re bízta magyarországi képviseletét. 2003-ban a cég részvénytársasággá alakult. Az AAM 2005-ben Romániában, 2009-ben pedig Horvátországban alapított leányvállalatot.

Szolgáltatások

Folyamatmenedzsment
Projektmenedzsment és finanszírozás
IT-stratégia és irányítás
Vállalati architektúra menedzsment
Üzleti alkalmazások
IT rendszerek bevezetése
Kockázatmenedzsment

Források 
 Hivatalos honlap

Magyarországi informatikai cégek